

Sigle 
 Sport Utility Vehicle  – tipo di automobile
 Seat Urban Vehicles – modelli di automobili

Codici 
 SUV – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Nausori International di Suva (Figi)
 SUV – codice vettore ICAO di Sundance Air Venezuela
 suv – codice ISO 639-3 della lingua sulung